Pancho Gonzales ha battuto in finale Ted Schroeder 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1949